Наталья Михайловна Бусыгина (род. 1955) — российская поэтесса.

Биография 
Родилась в 1955 году в городе Куйбышеве (г. Самара) в семье военнослужащих

Окончила заочно Литературный институт им. А. М. Горького (1980 г.).

Первые публикации — стихи в газете «Волжский комсомолец». Работала корреспондентом газеты «Вперед» (1972—74 гг.), библиотекарем (1975—81 гг.), воспитателем в заводском общежитии (1981 г.) и библиотекарем в клубе «Мир» (1981—84 гг.).

Библиография 
 «Дикие яблоки» Куйбышев, 1980 г. — 32 с., 3 000 экз.
 «Глоток солнца» М., Молодая гвардия, 1981 г. — 32 с., 30 000 экз.
 «Высокие гнезда» Куйбышев, 1983 г. — 56 с., 3 000 экз.
 «Краснолесье». Самарское издательство, 1990 г. — 72 с., 2 500 экз.
 «Амазонка». Самарское издательство, 1995 г. — 64 с., 1 000 экз.

Лауреат конкурса издательства «Молодая гвардия» на лучшую книгу молодого автора (1981 г.) .

Примечания 

Члены Союза писателей СССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького